Craig County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Craig County, Oklahoma 
 Craig County, Virginia